

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Emmanuel Croset, ingénieur du son, musicien et mixeur français pour le cinéma ;
 Pierre-Jean Croset, (1949- ), compositeur, interprète, luthier et musicologue français ;

Homonymie de patronyme